Příjmení Staples nese více různých osobností:

 Mavis Staples (* 1939) – americká zpěvačka
 Pops Staples (1914–2000) – americký hudebník
 Vince Staples (* 1993) – americký rapper

Externí odkazy